Wiga steht für:

 Wiga (Fluss), Fluss in Russland
 Wiga (Motorrad), historische deutsche Marke für Motorräder